Натуральне число 1128
 1128 рік до нашої ери
 1128 рік нашої ери